Icarus, een figuur uit de Griekse mythologie
Icarus (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift
Icarus: Vier nagelaten gedichten, een dichtbundel van de Nederlandse dichter J. Slauerhoff
Icarus (film), een documentaire van Bryan Fogel en Dan Cogan uit 2017
Icarus (ster), MACS J1149+2223 Lensed Star (de officiële naam van de ster Icarus), tot 2022 de verste ster die gezien is
 ICARUS (project), een internationaal samenwerkingsproject om dieren te zenderen en zo hun bewegingen in kaart te brengen.

Zie ook 
Ikarus (doorverwijspagina)